Arbuckle Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Arbuckle Hill (Missouri)
 Arbuckle Hill (Oklahoma)